Roberval, falu Franciaországban, Oise megyében
 Roberval, város Kanadában, Québec tartományban